Жаланашколь () — станция (тип населенного пункта) в Алакольском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Достыкской поселковой администрации. Находится примерно в 116 км к юго-востоку от центра города Ушарал. Код КАТО — 193443200.

Население 
В 1999 году население станции составляло 64 человека (35 мужчин и 29 женщин). По данным переписи 2009 года, в населённом пункте проживал 51 человек (27 мужчин и 24 женщины).

Примечания

См. также 
 Пограничный конфликт у озера Жаланашколь
 

Населённые пункты Алакольского района